Грицишин Антон Павлович (* 1945) — український журналіст, громадський діяч. Член Національної спілки журналістів України.
 Грицишин Віталій Зіновійович (1982—2020) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грицишин Володимир Омелянович (* 1953) — міський голова Сєвєродонецька з 1994 до 2010 року.
 Грицишин Ліліана Мелітонівна — член правління Тюрінгійської агенції європейських програм.
 Грицишин Олексій Григорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.
 Грицишин Ярослава Семенівна ( 1937) — українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості УРСР.